

Geografia 
 Italia
 Maiorano – frazione di Crotone
 Maiorano di Monte – l'unica frazione di Dragoni in provincia di Caserta
 Vuccolo Maiorano – frazione di Capaccio in provincia di Salerno

Persone 
 Maiorano – vescovo di Asti
 Lorenzo Maiorano – vescovo di Siponto